2016 Slovenian FIM Speedway Grand Prix  – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 30 kwietnia 2016 na Stadionie Matije Gubca w Krško.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Denisa Štojsa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nick Škorja i Matic Ivačič.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Losowanie pozycji startowych odbyło się 29 kwietnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Słowenia
2016
2016 w Słowenii
Gmina Krško